San Timoteo, littéralement « saint Thimothée » en français, du nom du saint chrétien Timothée d'Éphèse, peut faire référence à :

Toponymes

San Timoteo : chef-lieu de la municipalité de Baralt dans l'État de Zulia ;
 San Timoteo : l'une des 6 paroisses civiles de la municipalité de Baralt dans l'État de Zulia.

Autres 
 San Timoteo : un titre cardinalice ;
 San Timoteo : une église de Rome auquel le titre cardinale précédent est attaché.

Homonymie de toponyme